Imola este un nume propriu, care s-ar putea referi la:

Localități 

 Imola, oraș în Italia
 Imola, sat în Ungaria

Nume proprii 

 Imola Kézdi, actriță de scenă, televiziune și film română

Altele 

 Circuitul Imola

Dezambiguizare
Nume proprii